L'Eurolliga d'hoquei sobre herba, també coneguda com a EHL, i anteriorment coneguda com a Copa d'Europa d'Hoquei Herba entre 1969 i 2007, és una competició esportiva d'hoquei sobre herba de clubs europeus. De caràcter anual, va disputar-se per primera vegada el 1969, tot i que, les cinc primeres no són considerades oficials per la Federació Europea d'Hoquei. El dominador de la competició és el HTC Uhlenhorst Mülheim amb nou títols.

Historial

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació europea

Hoquei Herba
Europa